Язык тигре (ትግራይት‎ (Tigrayit/Tigraayit) — эфиосемитский язык одноименного народа, распространенный в Эритрее и на востоке Судана.

Генеалогическая информация

Наряду с языками тигринья, дахлик и геэз тигре принято относить к северной ветви эфиосемитских языков афразийской макросемьи.

Ареальная информация

Тигре - самый северный из эфиосемитских языков. На нем говорят преимущественно в провинциях Ансэба, Гаш-Барка, Сэмиэн-Кэй-Бахри Эритреи и в пограничных районах на востоке Судана.

В регионе, помимо родственных семитских (арабского и тигринья), распространены языки кушитские (афарский, беджа, сахо, билин) и нило-сахарские (кунама и нара).

Из морфологических арабизмов стоит выделить:

 показатель множественного числа -in

 префикс глагольной породы ʔasta-

К кушитизмам можно отнести:

 словообразовательные суффиксы абстрактных существительных -nā и -nnat
 класс сложных глаголов, которые образуются с помощью вспомогательных глаголов bela 'говорить', ʔabala 'заставлять говорить', wadā 'делать', gaʔa 'становиться'

Социолингвистическая информация

По состоянию на 2020 год, число носителей тигре составляет 1.359 миллиона человек, большинство из них мусульмане. В прошлом носители предпочитали тигре арабский, сейчас же тигре укрепил свой статус и используется в большей степени, даже вытесняя другие местные языки. Так, представители племени бени-амер стали отказываться от беджа в пользу тигре в связи с началом обучения на последнем в конце XX века.

Билингвизм и мультилингвизм среди носителей тигре - довольно универсальные явления. Как правило, они также говорят на суданском диалекте арабского и/или тигринья. Тигре же является вторым языком для носителей билин, нара, сахо и тигринья.

Тигре не является “рабочим языком” Эритреи (этот статус закреплен за английским, тигринья и арабским), но все же обладает относительно высоким социолингвистическим статусом. Шкала витальности языков (EGIDS) причисляет его к “образовательным” языкам. Он преподается в младших школах, на нем печатают газеты и ведется радиовещание. Грамотно 30 процентов женского населения, для которого тигре является первым языком. 

На данный момент литературный язык полностью не установлен, и литературная норма опирается на диалекты провинции Ансэба (мэнса, бетджук, маръя-кэйях). Для записи текстов используется эфиопский силлабарий, а в лингвистической литературе - латинская транскрипция.

В тигре выделяются следующие диалекты.:

 мэнса
 бетджук
 маръя-кэйях
 маръя-цэллам
 бэрка
 сэмхар
 сахыль

Последние три в некоторых случаях объединяются под одним названием бени-амер. На бени-амер говорит одноимённая народность близко к границе с Суданом, и данный диалектный континуум во многом отличается от других диалектов тигре. Это возможно обусловлено тем, что представители племени бени-амер - билингвы, которые также говорят (или говорили) на несемитском беджа, и данный диалектный континуум испытал большее кушитское влияние. 

Долгое время предполагалось, что дахлик незначительно отдален от тигре или даже является его диалектом. Последние же данные подтверждают, что дахлик - это идиом, у которого не так много сходств с тигре: взаимопонятность между диалектами тигре значительна (выше 91%), в то время как взаимопонятность между дахликом и диалектами тигре оценивается в 24%–51%.

Типологическая характеристика

Тип (степень свободы) выражения грамматических значений

В языке тигре преобладают синтетические формы, однако также прослеживаются черты аналитизма в глагольной системе (аналитическим конструкциями выражаются категория аспекта (дуратив, результатив, хабитуалис) и будущее время):

(1) salas    dabər     lərrakkabo dibā 

three mountain they-m-are-found in-it-f

‘три горы находятся в ней’ 

(2) ḥuye                  fungoḥ    ʔəgəl   ləmṣa⁠ʔ  tu 

                                   ʔəgəl jussive copula 

my-brother tomorrow he-will-come 

‘завтра придет мой брат’

Характер границы между морфемами 

К флективно-фузионным языкам тигре позволяют отнести:

 чередования на стыках морфем:

(3) wəlāžže (<*wəlād-ye)

мои сыновья (сыновья-SuffGenPron-1Sg)

(4) talač (<*talāy-t)

пастухи (пастух-SuffPl)

 кумулятивные морфемы:

Например, изменение полностью склоняемых прилагательных по роду и числу происходит путем присоединения суффиксов -ām (MascPl) и -āt (FemPl) к форме мужского рода единственного числа (в то время как подобные прилагательные женского рода единственного числа имеют особую форму):

(5) gurrum, gərrəm, gurrum-ām,  gurrum-āt

 красивый,  красивая,  красивые (м.р.),  красивые (ж.р.)

(6)  sanni,  sannet,  sanniy-ām, sanniy-āt

 приятный, приятная, приятные (м.р), приятные (ж.р.)

Локус маркирования

В посессивной именной группе

В тигре маркирование в посессивных конструкциях аналитическое зависимостное в конструкциях с nota genitivi nāy или отсутствует, т.е. выражается порядком слов (обладаемое перед обладателем):

(5) ʕadāt          nay           təgra

культура   NotaGen  тигре

'культура тигре'

(6) žafar maḥāz

берег реки

В случаях, где зависимое - это личное местоимение, наблюдается вершинное маркирование:

(7) waʔatt- ā

корова-SuffGenPron-f

'ее корова'

В предикации

В предикации маркирование вершинное: глагол согласуется с субъектом в лице, роде и числе:

(8) ṣaḥay       faggər hallet

sun(f)       it-f-is-rising 

‘солнце встает’

(9) hətu ʔəgəl raydəyo samməʕʕala

he    to      radio     he-was-listening

‘он слушал радио’

Тип ролевой кодировки 

Тигре можно охарактеризовать как язык с номинативно-аккузативной ролевой кодировкой:

 в клаузах при непереходном глаголе субъект в роли агенса не маркируется:

(10) sab ḥawālay ʕəšrin wa-  ḥaməs ʔaləf   ʔaddām nabbər dibā

people   approximately  20 and  5 1000  people he-m-lives   in-it-f

'примерно 25 тысяч человек живет там'

 субъект в роли пациенса в клаузах при непереходном глаголе также не имеет никах показателей: 

(11) wa-   mən ǧabanat māygabbiʔ dibā

and when coffee-bottle water it-m-goes into-it-f

'и когда вода попадает в кофейную бутылку'

 в клаузах при переходном глаголе субъектно-объектные отношения могут выражаться порядком слов (субъект - прямое дополнение - косвенное дополнение):

(12) ʔəm    waldā māy  ʔastet

мать   своего сына   водой        напоила

'мать напоила своего сына водой'

 но в некоторых случаях предлог ʾəgəl является макером аккузативности у прямого дополнения:

(13)moḥammad ʔəgəl   ḥāməd ʔakbarayo

p.n.acc.   p.n. he-informed-him

‘Мохаммед информировал Хамида’

Базовый порядок слов

Для тигре базовым порядком слов является SOV (где S — субъект, О — прямое дополнение, V — глагол), а не стандартный семитский VSO. Это обусловлено кушитским влиянием.

(14) ḥamātu      nabra  sannet     təwadde

his mother-in-law  meal  good  she-makes

‘его теща готовит хорошую еду’

(15) hətu bəzuh kətəb   ḳarʔa halla

he    many  books  he-has-read

‘он прочитал много книг’

Яркие языковые особенности

 Категории сингулятива и диминутива, а также схожий с арабским масдаром характер образования глаголов (наличие обширного набора моделей, выбор между которыми лексически обусловлен) являются результатом арабского влияния и отсутствуют в других эфиосемитских языках.

 Неодушевленные существительные во множественном числе требуют согласования по мужскому роду и единственному числу, в то время как одушевлённые (и в единственном, и во множественном числе) требуют согласования по роду и по числу:

(16) 'глаз' - ʕən (F):

ʔəlla ʕənye ta

this-F my-M-eye copula-3FSg 

'это мой глаз'

(17) 'глаза' - ʕəntāt (M):

ʔəlli ʕəntātka tu

this-M your-MSg-eyes copula-3MSg

‘это твои глаза’

 Местоимения 3-го лица множественного числа могут употребляться как вежливая форма упоминания одного человека так же, как местоимения 2-го лица множественного числа могут употребляться как вежливая форма обращения к одному человеку.

 Исчисляемые существительные при числительных употребляются в единственном числе. А в конструкциях перечисления населения наблюдается редупликация соответствующих существительных (см. пример 10)

Фонетика и фонология

Гласные 
Тигре имеет набор из семи гласных фонем с одним ключевым отличием: разница между двумя гласными, фонетически близкими к [ɐ] (традиционная «гласная первого разряда», обозначаемая в принятых системах транскрипции как ä) и [a] в амхарском и тигринья, в тигре основывается больше на долготе, чем на качестве [a] и [aː].

Как и в других эфиосемитских языках, статус фонемы ǝ является спорным. Она может рассматриваться как вставная гласная, вводимая, чтобы разбить скопление согласных.

</div>

Согласные 
Тигре сохранил два фарингальных согласных, которые были в языке геэз. Согласные p, p''' и x'' даны в скобках, поскольку встречаются в ограниченном числе заимствованных слов.
<div>

Письменность 
Письменность на основе эфиопского письма (с дополнительными знаками) применяется с конца XIX века. Она была введена шведскими миссионерами для переводов Библии.

Список сокращений

NotGen - nota genitivi

1,2,3 - 1,2,3 лицо

M - мужской род

F - женский род

Sg - единственное число

Pl - множественное число

SuffGenPron - притяжательный местоименный суффикс

SuffPl - суффикс множественного числа

Acc - аккузатив

Jussive - юссив

Copula - связка, копула

P.N. - имя собственное

Примечания

Литература 

 Raz, Shlomo. 1973. A descriptive study of Tigre grammar. (Doctoral dissertation, University of London; 557pp.)
 Raz, Shlomo. 1983. Tigre Grammar and Texts. (Afroasiatic Dialects, 4.) Malibu CA: Malibu: Undena Publications. 156pp.
 Raz, Shlomo. 1997. Tigré. In Hetzron, Robert (ed.), The Semitic Languages, 446-456. London & New York: Routledge.
 David Elias. 2014. The Tigre Language of Gindaˁ, Eritrea: Short Grammar and Texts. (Studies in Semitic Languages and Linguistics.) Leiden: Brill. 302pp.
 Idris, Saleh Mahmud. 2010. Is Dahalik a dialect of Tigre?. In Gianfrancesco Lusini (ed.), History and languages of the Tigre-speaking peoples, 113-125. Napoli: Università degli studi di Napoli L'Orientale.
 М.С. Булах. Тигре язык // Языки мира: Семитские языки. Эфиосемитские языки / РАН. Институт языкознания. Ред. колл.: М.С. Булах, Л.Е. Коган, О.И. Романова. ― М.: Academia, 2013., 216-260.

Ссылки 

 Учебник тигре онлайн
 Тигре на сайте Ethnologue
 Языки и образование в Эритрее

Эфиосемитские языки
Языки Эритреи